Международный аэропорт Карриель-Сур () —один из основных аэропортов Чили, обслуживающий город Консепсьон, расположенный в коммуне Талькауано, дополнительный хаб для авиакомпании JetSMART.

История 
Открыт в 1968 году.

Описание

Статистика

Авиакомпании и направления

См. также 
 Аэропорт
 Аэродром

Ссылки 
  Международный аэропорт Карриель-Сур
 

Аэропорты Чили